Fem svarta höns kan syfta på:

Fem svarta höns – en roman av Nevil Shute från 1950 originaltitel A Town Like Alice
Fem svarta höns – titel i svensk TV för en brittisk film-adaption av Shutes roman från 1956 originaltitel A Town Like Alice, se Våld i Malaya
Fem svarta höns (miniserie) – en australisk TV-adaption av Shutes roman från 1981 originaltitel A Town Like Alice